Padre de familia puede referirse a:
 Padre de familia, serie de televisión animada para adultos creada por Seth MacFarlane en 1999;
 Padre de familia, episodio de la serie homónima;
 Padre de familia, videojuego basado en la serie homónima;
 Pater familias, locución latina que traducida significa literalmente padre de familia;
 El padre, en el contexto de una familia.